Cống – popolo del Vietnam
 Cong – espressione dialettale per indicare i Vietcong
 Cong – tipo di giada cinese
 Cong – villaggio della contea di Mayo, Irlanda
 Cong – fiume irlandese

Pagine correlate 
 Kong (disambigua)